Timoniella är ett släkte av plattmaskar. Timoniella ingår i familjen Acanthostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Timoniella